Frederik Carl Christian Hansen kan syfta på:

* Frederik Carl Christian Hansen (1858–1923), dansk arkitekt
 Frederik Carl Christian Hansen (1870–1934), dansk läkare, professor och boksamlare